Bukov Vrh je naselje u Hrvatskoj u sastavu općine Skrada. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno su Divjake i Gramalj, sjeverno je Resnatac, sjeveroistočno je Mala Dobra.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji